Мафия — преступная группировка, сформировавшееся на Сицилии во второй половине XIX века. Также обозначение других организаций, таких как:
 Албанская мафия
 Американская мафия
 Ирландская мафия
 Китайская мафия
 Мексиканская мафия
 Русская мафия
 Чеченская мафия
 Японская мафия и другие.

 Спрингфилдская мафия — вымышленная преступная группировка из сериала «Симпсоны».

Топоним
 Мафия — остров Танзании.
 Мафия — древнее название горы Ликодимон.

Другое

 Мафия (игра) — популярная командная словесная ролевая игра с детективным сюжетом, зародившаяся в 1986 году в СССР.
 Mafia — серия компьютерных игр.
 Mafia: The City of Lost Heaven — компьютерная игра 2002 года от Illusion Softworks (2K Czech).
 Mafia II — компьютерная игра 2010 года, вторая игра серии Mafia.
 Mafia III — компьютерная игра 2016 года, продолжение Mafia II.
 Mafia: Definitive Edition — компьютерная игра 2020 года, ремейк Mafia: The City of Lost Heaven.

 Следствие ведут ЗнаТоКи. Мафия — название 22 дела (серии) телефильма «Следствие ведут Знатоки» (1989).
 «Мафия: Игра на выживание» — российский фантастический фильм 2015 года.
 «Мафия!» — американский комедийный фильм 1998 года.

 A-Mafia — американский рэпер из Гарлема.

См. также 
 Голубая мафия
Мальфа